FAO est un sigle qui peut faire référence à :

 Food and Agriculture Organization of the United Nations ;
 fabrication assistée par ordinateur, un procédé associé à la conception assistée par ordinateur (CAO) dans la création de pièces industrielles à l'aide de moyens numériques ;
 .

Fao est un code qui peut faire référence à :
 Aéroport de Faro, au Portugal, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 Féroïen, une langue des îles Féroé, selon la norme ISO 639-2.

Fao est un nom qui peut désigner :
 Fao, un cours d'eau breton affluent de l'Aulne ;
 fao, un ouvrier qui, dans une verrerie, place et range dans le four de recuit les bouteilles ou autres articles fabriquées par le verrier souffleur ;
 Fao, ou Al-Fao ou Al-Faw, une ville d'Irak.
Fao, autre graphie de Paoo

Code